Obala peut se référer à :
 Obala (Cameroun), ville du Cameroun ;
 Daleka Obala ou The Obala, groupes de musique rock croates.